William Rowley ist der Name folgender Personen:

* William Rowley (Dramatiker) (um 1585–1626), englischer Schauspieler und Dramatiker
 William Rowley (Admiral) (um 1690–1768), britischer Admiral
 William Rowley (Mediziner) (1742–1806), britischer Geburtshelfer („man-midwife“)
 William Rowley (Politiker) (1764–1812), irisch-britischer Politiker und Barrister
 William Rowley, 2. Baronet (1761–1832), britischer Politiker